Сезон 2008/2009 был 42-м в истории клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Питтсбург Пингвинз. Регулярный сезон начался 4 и 5 октября двумя играми против Оттавой Сенаторз в городе Стокгольме, Швеция.

15 февраля 2009, команда результатом 27-25-5 была в 5 очках от зоны плей-офф. Руководство клуба уволило тренера Мишеля Террьена и заменило его на Дэна Байлсма, тренера аффилированной «пингвинами» команды Американской хоккейной лиги Уилкс-Барре Пингвинз. 26 февраля того же года, команда обменяла защитника Райана Уитни на игрока Анахайм Дакс Криса Кунитца. Перед закрытием трансферного рынка 4 марта, они также приобрели Билла Герина из Нью-Йорк Айлендерс.

Пингвинз квалифицировались в плей-офф третий сезон подряд. Они не стали чемпионами Атлантического дивизиона, но оказались четвёртыми в Восточной конференции с 99 очками по итогам регулярного сезона. Первую игру в Плей-офф Кубка Стэнли 2009 Пингвинз сыграли 15 апреля против Филадельфии Флайерз. Они по очереди победили Флайерз, Вашингтон Кэпиталз и Каролину Харрикейнз, чтобы второй год подряд играть в финале Кубка Стэнли. В финальной серии, Пингвинз в семи играх переиграли Детройт Ред Уингз и выиграли свой третий титул.

Медиа

Кабельное телевидение 
KDKA-TV
WTAE-TV
WPXI-TV
WQED-TV
WINP-TV
QVC-TV
WPCW-TV
WPMY-TV
WVPC-TV
WIIC-LP
WBYD-CA
WGPT-TV
WPCB-TV
WPGH-TV
WBGN-CD
WPTG-CD

Радио 
WRKJ 88.1 FM
WYZR 88.1 FM
WRCT 88.3 FM
WCYJ 88.7 FM
WBJV 88.9 FM
WQED 89.3 FM
WIUP 90.1 FM
WESA 90.5 FM
WYEP 91.3 FM
WNJR 91.7 FM
WPTS 92.1 FM
WKPL 92.1 FM
WDJQ 92.5 FM
WLTJ 92.9 FM
KDKA 93.7 FM
WWSW 94.5 FM
WOGG 94.9 FM
WJPA 95.3 FM
WVKF 95.7 FM
WKST 96.1 FM
WRKK 96.9 FM
WLER 97.7 FM
WPKV 98.3 FM
WMXY 98.9 FM
WPKL 99.3 FM
WSHH 99.7 FM
WAMO 100.1 FM
WBZZ 100.7 FM
WHOT 101.1 FM
WORD 101.5 FM
WDVE 102.5 FM
WKVE 103.1 FM
WOGH 103.5 FM
WFSJ 103.7 LP
WLSW 103.9 FM
WOGI 104.3 FM
WPGB 104.7 FM
WMUG 105.1 LP
WXDX 105.9 FM
WLCY 106.3 FM
WAOB 106.7 FM
WHJB 107.1 FM
WEGW 107.5 FM
WDSY 107.9 FM

Предсезонная подготовка 
{| class="toccolours collapsible collapsed" width=90% style="clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center"
|-
! colspan=11 style="background:#000000; color: #CDB87C;" | Предсезонные игры 2008/2009: 4–0–1 (Дома: 1–0–1; Гости: 3–0–0)
|- align="center"  bgcolor="#dddddd"
| # || Дата || ''Гостеваякоманда || Результат || Домашняякоманда || OT/ШБ || Вратарь || Зрителей || Результат || Отчёт|- align="center" bgcolor=
| 1 || 20 сентября || Тампа Бэй ||5–4||Питтсбург||ШБ||Fleury||16,287||0–0–1|| 
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
| 2 || 22 сентября || Питтсбург ||3–2||Тампа Бэй||||Curry||14,707||1–0–1|| 
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
| 3 || 24 сентября || Торонто||2–3||Питтсбург||||Sabourin||15,731||2–0–1|| 
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
| 4 || 26 сентября || Питтсбург ||5–4||Торонто||||Fleury||18,884||3–0–1||
|- align="center" bgcolor="#ccffcc"
| 5 || 2 октября || Питтсбург ||4–1||Йокерит (SML)||||Fleury||13,464||4–0–1||
|-
|}

 Состав 

 Переходы в межсезонье-2008 
 Ключевые приобретения: н. Мэтт Кук («Вашингтон»), н. Мирослав Шатан, н. Руслан Федотенко (оба из «Айлендерс»).
Ключевые потери: н. Райан Мэлоун, н. Гэри Робертс (оба в «Тампа Бэй»), н. Мариан Хосса, в. Тай Конклин (оба в «Детройт»), н. Яркко Рууту («Оттава»), н. Джордж Ларак («Монреаль»).

 Зарплаты в сезоне 2008/09 
(Игроки, зарплата которых превышает 1 млн долларов)
 н. Евгений Малкин — $9 000 000
 н. Сидни Кросби — $8 700 000
 з. Сергей Гончар — $5 000 000
 в. Марк-Андре Флери — $5 000 000
 з. Райан Уитни — $4 000 000
 з. Брукс Орпик — $3 750 000
 н. Мирослав Шатан — $3 500 000
 з. Дэррил Сидор — $2 500 000
 н. Петр Сикора — $2 500 000
 н. Руслан Федотенко''' — $2 250 000
 н. Джордан Стаал — $2 200 000
 з. Хал Гилл — $2 075 000
 з. Марк Итон — $2 000 000
 н. Паскаль Дюпуи — $1 400 000
 н. Мэтт Кук — $1 200 000

Положение в турнирной таблице

В Восточной конференции

В Атлантическом дивизионе

Примечания 

Сноски

Источники

Ссылки 

 

2008/2009
НХЛ в сезоне 2008/2009